2 miejscowości w Polsce:
 Glisno – wieś w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Lubniewice
 Glisno – kolonia w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin
Zobacz też: Gliśno